Астла де Теразас има више значења:

 Општина Астла де Теразас (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Астла де Теразас (Астла де Теразас, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику